Miejscowości w USA:
 Chula Vista – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 Chula Vista – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
 Chula Vista – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Cameron
 Chula Vista – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Maverick
 Chula Vista – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Zavala